Джеймс Ро́нальд Го́рдон Ко́упленд (; род. 24 мая 1948), более известный как Джеймс Ко́смо () — британский актёр, известный по ролям в таких фильмах как «Горец», «Храброе сердце», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «На игле» и «Троя» а также в телесериале HBO «Игра престолов».

Ранняя жизнь 
Джеймс Космо родился в Клайдбанке (Шотландия) в семье актёра Джеймса Коупленда.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании